HCMV est une abréviation pouvant désigner :
 le cytomégalovirus humain (en ) ;
 Hô Chi Minh-Ville, la plus grande ville du Viêt Nam.